Explorers (film), een film uit 1985
Explorers (scouting), een Scouting speltak